L'adjectif fourchu, dérivé du nom fourche, qualifie ce dont la forme évoque celle d'une fourche.

Sciences et techniques 
En biologie :
 une langue fourchue est une langue présentant deux extrémités séparées ;
 de nombreuses espèce animales et végétales ont un nom vernaculaire faisant référence à un élément fourchu. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 En littérature, l'arbre fourchu est une forme ancienne de la poésie française.

Anthroponyme 
 Sven à la Barbe fourchue (v. 960-1014) est le roi de Danemark de 986 à 1014 ; son autorité s'étendait à la Norvège et  au royaume d'Angleterre.

Toponyme

Belgique 
 le Fourchu Fossé, un ancien bras de l'Ourthe dont le tracé est suivi par le boulevard Émile de Laveleye, à Liège ;

Canada 
 Fourchu, une communauté acadienne sur la route 247 dans le comté de Richmond, sur l'île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse) ;
 la rivière Fourchue, un affluent de la rivière du Loup (Bas-Saint-Laurent) coulant dans Saint-Alexandre-de-Kamouraska (MRC de Kamouraska) et Saint-Antonin (MRC de Rivière-du-Loup), dans le Bas-Saint-Laurent (Québec) ;

France 
 l'île Fourchue, une île des Antilles située entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, rattachée à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
 le lac Fourchu, un lac alpin situé dans le massif du Taillefer, sur la commune de Livet-et-Gavet (Isère, région Auvergne-Rhône-Alpes).